Lanzenauer ist der Familienname von

 Heinrich Haehling von Lanzenauer (1861–1925), deutscher Theologe und Weihbischof
 Paul Haehling von Lanzenauer (General, 1896) (1896–1943), deutscher Generalmajor
 Reiner Haehling von Lanzenauer (* 1928), deutscher Jurist, Historiker und Autor